Ford Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Ford Township (Kansas)
 Ford Township (Minnesota)
 Ford River Township, Michigan